Костромская:

 Костромская — связанная с городом Кострома, например Костромская область.
 Костромская — станица в Мостовском районе Краснодарского края.
 Костромская — железнодорожная станция Сахалинского региона ДВЖД.

См. также 
 Костромская улица
 Кострома (значения)
 Костромка